Příživník může být:

 cizopasník, parazit; druh nebo jeho příslušník žijící na úkor jiného druhu, viz parazitismus
 člověk žijící na úkor druhých
 člověk, který se dopustil trestného činu příživnictví

Externí odkazy